Starfighter eller starfighters kan syfta på:

 Jedi Starfighter – ett fiktivt rymdskepp i Stjärnornas krig
 Lockheed F-104 Starfighter – ett amerikanskt jaktflygplan
 Starfighteraffären – en politisk affär i Västtyskland som handlade om köpet av stridsflygplanet Lockheed F-104 Starfighter
 Kenny Starfighter – en svensk tv-serie
 Project Starfighter – ett datorspel